Coelidiini — триба цикадок из подсемейства Coelidiinae.

Рода

Ссылки 
https://www.biolib.cz/en/taxon/id1367537/

Coelidiinae